Europamästerskapet i futsal 2016 spelades i Ryssland 23–28 maj 2016 och var den 12:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Placeringsmatcher

Spelträd

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2016
Futsalåret 2016
2016 i Ryssland
Futsal i Ryssland
Sportevenemang i Ryssland